Гаренских:
 Гаренских, Анатолий Александрович (род. 1936) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Гаренских, Игорь Анатольевич (род. 1965) — советский и российский футболист, судья, тренер.